Die J20 SuperElit ist die höchste Junioren-Eishockeyliga in Schweden. Rekordmeister ist der Frölunda HC mit insgesamt zehn Titeln.

Titelträger

Weblinks 
 J20 SuperElit bei eurohockey.com

Eishockeyliga in Schweden
Jugendeishockey